Rabenau (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Rabenau (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen